fue un jugador de go profesional.

Biografía
Está entre los mejores jugadores del siglo XX. Se convirtió en insei cuando tenía once años en la Nihon Ki-In. Fue uno de los discípulos de Honinbo Shusai. Es conocido por su profunda lectura del juego y la gran cantidad de tiempo que duraban sus turnos. Tenía un fuseki que era distinto al de otros jugadores. Solía empezar a jugar en la posición 3-3 en una de las esquinas y entonces encerrar en la esquina paralela cuando jugaba con negras. Cuando utilizaba blancas solía imitar al contrario. Fue el primer jugador promovido a 9 dan con el sistema Oteai cuando ganó siete veces el Oteai. Es conocido por jugar partidas Jubango con Go Seigen, que eran dos encuentros de diez partidas. Estas partidas tuvieron lugar en 1951 y 1952 momento en el que Hosai y Seigen eran los únicos 9 dan. Hosai perdió ambos encuentros.

Campeonatos y subcampeonatos

</div>

Enlaces externos 

 Fujisawa Hosai en GoBase 
 Fujisawa Hosai en Sensei's Library 

Jugadores de go de Japón
Nacidos en Yokohama